Дато Барбакадзе (* 1966) — грузинський письменник, есеїст і перекладач.
 Дато Дарцімелія (* 1995) — грузинський футболіст, нападник клубу «Локомотив» (Тбілісі).
 Дато Квірквелія (* 1980) — грузинський футболіст, лівий фланговий захисник клубу «Динамо (Батумі)» та національної збірної Грузії.
 Дато Тенгізович Джанелідзе (* 1958) — радянський і грузинський кінорежисер та сценарист.
 Дато Марсагішвілі (* 1991) — грузинський борець вільного стилю, дворазовий чемпіон Європи, призер чемпіонату світу, олімпійський медаліст.
 Чітішвілі Дато Шотович — старший лейтенант Збройних сил України, командир танкового батальйону.

 Гасна Мохамед Дато (* 1959) — політик Джибутії і член Панафриканського парламенту своєї країни.
 Едуардо Дато (1856—1921) — державний і політичний діяч Іспанії, юрист. Тричі призначався прем'єр-міністром.
 Карло Актіс Дато (* 1952) — італійський джазовий саксофоніст.
 Луїс Дато (1906—1958) — філіппінський поет, письменник, педагог і політик.

 Дато — населений пункт в Східному Тиморі.
 Дато Руа — населений пункт в Східному Тиморі.
 3146 Дато — астероїд головного поясу.